Sehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Sehmer (1874–1945), deutscher Maschinenbauingenieur, Fabrikant und Gutsbesitzer